Memento – drugi singel japońskiego gitarzysty i kompozytora Köziego wydany 1 grudnia 2004. W nagrywaniu brali udział Yu~ki (były muzyk Malice Mizer) oraz Fukuyama Atsushi (były muzyk Pride of Mind). Utwór "MEMENTO" poświęcony jest Kamiemu – zmarłemu perkusiscie Malice Mizer.

Lista utworów 
 "MEMENTO / Moment Three Dance Mix"
 "MEMENTO / Moment Rare Beauty Mix"
 "HONEY VANITY / Retromantics Club Mix"

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Single Köziego
Single wydane w roku 2004

en:Közi